American Institute of Physics, societat científica per a la promoció del estudis de Física dels Estats Units
 Institut Leibniz d'Astrofísica de Potsdam (del seu nom en alemany Astrophysikalisches Institut Potsdam), centre de recerca en astrofísica amb seu a Potsdam (Alemanya)
 American International Pictures, empresa productora cinematogràfica dels Estats Units
 Associació d'Imatge Portuguesa, associació de professionals de la fotografia de Portugal
 Aeroport Internacional de Puebla, aeroport que dona servei a l'àrea metropolitana de Puebla, a Mèxic
 Publicació d'informació aeronàutica (del seu nom en anglès Aeronautical Information Publication), manual amb informació per a la navegació aèria publicat per l'autoritat d'aviació civil
 Propulsió independent d'aire (del seu nom en anglès Air-Independent Propulsion), sistema de propulsió de submarins convencionals que els permet estar molt de temps en immersió
 Adaptive Internet Protocol, protocol de comunicació desenvolupat per Sun Microsystems
 Archival Information Package, format component del model de preservació OAIS